La Roux:

 La Roux — британский синт-поп-дуэт.
 La Roux — дебютный альбом британского электропоп-дуэта La Roux.